Эдмондс () — английская фамилия. Известные носители:

 Эдмондс, Кеннет (род. 1959) — американский автор-исполнитель, продюсер.
 Эдмондс, Кристен (род. 1987) — американская футболистка.
 Лу Эдмондс (род. 1957) — британский рок-музыкант и фолк-музыкант.
 Эдмондс, Родди (1919—1985) — мастер-сержант 442-го пехотного полка Армии США, удостоенный звания «Праведник мира» за спасение евреев в немецком лагере «Шталаг IX A».
 Эдмондс, Русс — аниматор студии Уолта Диснея.
 Эдмондс, Рэй (род. 1936) — английский профессиональный игрок в снукер и английский бильярд.
 Эдмондс, Хью (1884 — ?) — шотландский футболист, вратарь.

См. также